Dobeš je jméno slovanského původu. Je vykládáno jako domácká podoba rodného jména Dobroslav, Dobroslava.

Rodné jméno 
Jako rodné jméno jej užívali:
 Dobeš z Bechyně – český šlechtic,
 Dobeš Černohorský z Boskovic – moravský šlechtic,
 Dobeš Hrzán z Harasova – český šlechtic,
 Dobeš Rosický z Boskovic (†1540) – moravský šlechtic, synovec Dobše Černohorského z Boskovic.

Příjmení osob 
Příjmení Dobeš nosí více různých osobností:
 Albín Dobeš (* 1955) – generální ředitel společnosti Business Law Management Czech Republic s.r.o
 Božena Dobešová (1914–1990) – česká sportovní gymnastka
 František Dobeš (1895–1975) – český publicista
 Ivana Dobešová (* 1960) – česká politička a pedagožka
 Jan Dobeš (rozcestník)
 Jaroslav Dobeš – český mystik
 Jaroslav Dobeš (fotbalista) (* 1905) – český fotbalista
 Josef Dobeš (rozcestník)
 Karel Dobeš (* 1946) – český manažer a úředník
 Marek Dobeš (* 1971) – český režisér
 Naděžda Dobešová – česká kuželkářka
 Pavel Dobeš (rozcestník)
 Roman Dobeš (* 1978) – český fotbalový záložník

Místopis 
Název Dobeš má sídlo:
 Dobeš (Lukavec u Hořic) – část obce Lukavec u Hořic v okrese Jičín.

Související články 
 Dobešov
 Dobeška
 Dobšice
 Dobšín